Alžběta Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská, princezna Dánská, (8. května 1935, Kodaň – 19. června 2018) byla dánská princezna, členka dánské královské rodiny, sestřenice dánské královny Markéty II.

Biografie

Původ, mládí 
Princezna Alžběta se narodila 8. května roku 1935 v Kodani jako jediná dcera a nejstarší ze tří dětí dánského dědičného prince Knuta (mladšího syna dánského krále Kristiána X.), a jeho manželky Karoliny Matyldy. V červnu téhož roku byla pokřtěna jako Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée. V roce 1950 byla konfirmována, v roce 1952 ukončila základní školní vzdělání a ve studiu pokračovala ve Švýcarsku na Brillantmont International College v Lausanne.

Kariéra 
V roce 1956 nastoupila do služby na dánském Ministerstvu zahraničních věcí. V průběhu své služební kariéry působila kromě jiného i jako asistentka archivu ve Washingtonu, nejprve tři roky od roku 1973, poté čtyři roky od roku 1981. Pro MZV pracovala až do roku 2001.

Osobní život 
Princezna Alžběta zůstala neprovdána a neměla děti, přes dvacet pět let však žila ve volném svazku s Clausem Hermansenem (až do jeho smrti v roce 1997). Před svou smrtí byla v pořadí následníků dánského trůnu na posledním 12. místě. Její bratří Ingolf a Kristián byli v důsledku svých sňatků s ženami nižšího postavení z následnictví vyřazeni.

Princezna kromě své mateřštiny (dánštiny) hovořila anglicky, francouzsky a německy. Byla nositelkou nejvyššího dánského státního vyznamenání - Řádu slona.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 Rodokmen
 Genealogy.euweb

Alžběta Dánská
Alžběta Dánská
Diplomaté
Rytíři Řádu slona
Narození v Kodani
Narození 8. května
Narození v roce 1935
Úmrtí v roce 2018
Úmrtí 19. června
Ženy